Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 1956 i Melbourne.

</div>

Källor 

1956
Olympiska sommarspelen 1956